Busin ist der Familienname folgender Personen:

 Adilson Pedro Busin (* 1965), brasilianischer Geistlicher, Weihbischof in Porto Alegre
 Gioacchino Busin (* 1930), italienischer Skilangläufer
 Milton Busin (* 1927), brasilianischer Wasserspringer
 Sandra Busin (* 1967), Schweizer Tischtennisspielerin
 Thomas Busin (* 1959), Schweizer Tischtennisspieler